Mălureni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mălureni (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Mălureni (Galați), Dorf im Kreis Galați